Béchy – miejscowość i gmina we Francji
 Bechy – potok, dopływ Radawki

Przypisy